Миге́ль То́ррес Го́мес (; 28 января 1986, Мадрид) — испанский футболист, защитник.

Карьера 
Мигель родился в Мадриде и в возрасте 12 лет присоединился к знаменитой академии мадридского «Реала». 25 октября 2006 года он впервые сыграл за первую команду, и произошло это в кубковом матче «Эсихи», ввиду травм основных защитников: Каннаваро, Мичела Салгадо и Сисиньо.

Дебютировал в составе «Реала» 14 января 2007 года в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Сарагосы» (1:0).

Достижения 
 Чемпион Испании (2): 2006/07, 2007/08
 Чемпион Греции (1): 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2008

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Liga de Fútbol Profesional 
 Профиль на BDFutbol
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Малага»